Mateusz Gawryś (1926–2003) – artysta grafik, malarz, autor książek
 Mateusz Gawryś (piłka ręczna) – sportowiec